Le tournoi de l'Arizona est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1973 se dispute à Phoenix du  au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Nancy Richey-Gunter.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kerry Harris et Kerry Melville.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de l'Arizona
 Saison 1973 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1973
Arizona
Tennis aux États-Unis en 1973
Sport en octobre 1973